Šentvid (Šoštanj), een plaats in de Sloveense gemeente Šoštanj
 Šentvid pri Stični, een plaats in de Sloveense gemeente Ivančna Gorica
 Šentvid pri Lukovici, een plaats in de Sloveense gemeente Lukovica
 Šentvid pri Zavodnju, een plaats in de Sloveense gemeente Šoštanj
 Šentvid pri Planini, een plaats in de Sloveense gemeente Šentjur pri Celju
 Šentvid pri Grobelnem, een plaats in de Sloveense gemeente Šmarje pri Jelšah